Cihideung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cihideung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cihideung, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar